Airbus A350, een vliegtuig
Een verkeersweg:
A350 (Frankrijk)
A350 (Groot-Brittannië)